«Динамо» Самара — команда по хоккею с мячом, представлявшая Самарскую область.

История 
Клуб был основан в 1942 году при 4-м Государственном подшипниковом заводе города Самары. В 1957 году дебютировал в республиканских соревнованиях, а через два года — во всесоюзных. Но в Первенстве СССР команда провела лишь один сезон, вновь вернувшись в Чемпионат РСФСР. В 1961 году перешла в ведение завода имени Масленникова.

В 1963 году «Торпедо» победило в Чемпионате РСФСР и завоевало путёвку в Первенство СССР в первую группу класса «А», откуда в 1964 году (уже как «Труд») выбыло во вторую, вернувшись на сезон лишь в 1970 году.

С 1972 по 1982 год команда играла в первой лиге Первенства СССР, затем, после двух сезонов во второй лиге, вернулась в первую, где также провела два сезона.

С 1988 по 1992 год самарский клуб под названием «Подшипник» выступал во второй лиге.

В Первенствах России играл в первой лиге с сезона 1992—1993. Через сезон, вместе с земляками из ульяновской «Волги», завоевал путёвку в высшую лигу, где занял 17-е место из 22 команд, но, по финансовым причинам, со следующего сезона отказался от участия в Чемпионатах России. На один сезон команду передали в ведение ЦСК ВВС, и она выступала в Первенстве Самарской области.

С сезона 1997—1998 клуб возобновил выступления в Чемпионатах России со второй лиги, а с 1998 года, под руководством Владимира Долгова выступает в первой (высшей) лиге Первенства России.

В 2002 году «Подшипник» снова был передан под руководство военного ведомства и сменил название на ЦСК ВВС.

В августе 2012 года команда сменила название на «Динамо».

Снялась с Первенства Высшей Лиги—2013/2014.

Достижения 
Первенство СССР

Первая лига
 Серебряный призёр (1968)
Вторая лига
 Серебряный призёр (1990)

Первенство России

Первая лига
 Серебряный призёр (1995)
Вторая лига
 Серебряный призёр (1998)

Чемпионат РСФСР
 Чемпион (1963)
 Вице-чемпион (1960)
 Бронзовый призёр (1958)

Известные игроки 
 Евгений Горбачёв — 5-кратный чемпион мира
 Галимзян Хусаинов (более известен как футболист)
 Владимир Бреднев (более известен как футболист)

 Сергей Уланов (футболист и хоккеист)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Федерации хоккея с мячом России

Клубы по хоккею с мячом России
Спортивные клубы, основанные в 1942 году
Спортивные клубы Самары